

Patronyme 

 Anne-Marie Dupuy (1920-2008), femme politique française, ancienne maire de Cannes
  ;
 André Julien Dupuy (1753-1832), administrateur et parlementaire français sous la Révolution, l'Empire et la Restauration ;
 Charles Hyacinthe Dupuy (1801-1876), ancien député de la Drôme ;
 Charles Dupuy (1851-1923), homme d'État français ;
Charles Armand Clément Dupuy  (1848-1925), architecte français ;
 Christian Dupuy (1950), homme politique français ;
 Christiane Dupuy (1949-), romancière française ;
  ;
 Claude Dupuy de Crescenzo (1944-2018), professeur des universités français ;
Daniel Dupuy (1950-), écrivain français
 Destin Dupuy (1848-1907), homme politique français ;
  ;
 Ernest Dupuy (1848-1918), littérateur français ;
 François Dupuy (1846-1921), homme politique français ;
 François Dupuy (1947-), sociologue des organisations et écrivain français ;
 François Victor Dupuy de Saint-Florent, (1773-1838), général français ;
 Françoise Dupuy (1925-2022), danseuse et chorégraphe française ;
 Henri Dupuy (1574-1646), professeur et philologue hollandais ;
 Henri Dupuy de Lôme (1816-1885), ingénieur du génie maritime français ;
 Jacques Dupuy (1591-1656), bibliothécaire français ;
 Jacques Dupuy (1920-1995), diplomate français ;
 Jean-Pierre Dupuy (1941-), ingénieur des mines et philosophe des sciences ;
  ;
 Julien Dupuy (1983-), joueur international français de rugby à XV ;
 Louis Dupuy (1709-1795), érudit français ;
 Louis Dupuy de Belvèze (1809-1886), homme politique français ;
 Lydie Dupuy (1924-2017), femme politique française ;
 Marie-Bernadette Dupuy (1952-), écrivain française ;
 Marceau Dupuy (1894-1992), homme politique ;
 Marcel Dupuy (1888-1960), coureur cycliste français ;
 Marthe Dupuy (1871-1958), une poète française ;
 Martine Dupuy (1952-), mezzo-soprano française ;
  ;
  ;
 Paul-Michel Dupuy (1869-1949), peintre français ;
 Philippe Dupuy (1960-), dessinateur et scénariste de bande dessinée ;
  ;
 Richard Dupuy, (1914-1985), grand maître de la Grande Loge de France; 
 R. Ernest Dupuy (1887-1975), colonel et historien militaire américain ;
 Romain Dupuy, criminel schizophrène français, responsable du « Drame de Pau » ;
 Thierry Dupuy (1967-), coureur cycliste français ;
 Thomas Dupuy (1980-2014), sportif et soldat français ;
 Trevor Nevitt Dupuy (1916-1995), colonel et historien militaire américain.
 Mélyana Dupuy (2011) 
Thony Junior Dupuy (2010) Chasseur de Dragon de Feu

Toponyme 

 Dupuy, municipalité du Québec ;
 Quartier Dupuy, à Toulouse ;
 cité Dupuy (cité B. Dupuy), sise 15, passage de la Main-d'Or, dans le  arrondissement de Paris.

Autres 
 Dupuy-de-Lôme, navire collecteur de renseignements de la marine nationale française
 Dupuy-de-Lôme, croiseur cuirassé français de la fin du XIX

Homonymie de bateaux
Patronyme canadien
Patronyme français